Миссис Вселенная () — международный театрализованный смотр красавиц, организованный как ежегодный конкурс красоты для замужних дам. Организатор конкурса — болгарская компания «Мисис Юнивърс» ЕООД – «Mrs. Universe LTD».

Победительницы конкурса

См. также 
 Мисс Земля
 Мисс Интернешнл
 Мисс Вселенная
 Мисс Мира

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт конкурса 

Конкурсы красоты